NGC 4524 (другие обозначения — MCG -2-32-14, IRAS12312-1145, PGC 41757) — спиральная галактика (Sbc) в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4524
Ворон (созвездие)